Akidolestes cifellii — викопний вид ранніх ссавців родини Spalacotheriidae ряду Symmetrodonta, що існував у ранній крейді (122 млн років тому).

Скам'янілості 
Добре збережений, майже повний скелет ссавця знайдений у відкладеннях формації Їсянь провінції Ляонін на сході Китаю. Голотип зберігається в Інституті геології та палеонтології Нанкіна при Академії наук Китаю.

Назва 
Родова назва Akidolestes походить зі сполучення двох грецьких слів: akido — «точка» (вказує на загострену форму морди), та lestes — «злодій» (суфікс, який часто використовується для мезозойських ссавців, вказуючи на їхнє приховане, нічне життя). Видова назва А. cifellii вшановує палеонтолога Річарда Кіфеллі, спеціаліста з ранніх ссавців.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки виду

Примітки

Посилання 
Press release from Carnegie Museum
Artist's impression, photograph of fossil, map of locality, and simple phylogenetic tree

Викопні ссавці
Ссавці крейдяного періоду
Вимерлі тварини, описані 2006